Maiblume steht für
 Maiglöckchen, Convallaria majalis
 Epigaea repens, Maiblume
 Grube Maiblume des Bensberger Erzreviers 
 Majblomma, schwedisches Wohlfahrtssymbol
Siehe auch
 Mayflower 
 Flor de Mayo